est une expression anglaise signifiant « tout doit disparaître ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 Everything Must Go, film américain de Dan Rush, sorti en 2011.

Musique 

 Everything Must Go, album de Manic Street Preachers, sorti le  ;
 , chanson extraite de l'album précédent ;
 Everything Must Go, album de Steely Dan, sorti le .